Tumbuka (volk), etnische groep in noordelijk Malawi, oostelijk Zambia en zuidelijk Tanzania.
chiTumbuka of Tumbuka, de taal van de Tumbuka.